State of Shock – album di Ted Nugent del 1979
 State of Shock – singolo dei The Jacksons con Mick Jagger del 1984, dall'album Victory
 State of Shock – album dei D.I. del 1994
 State of Shock – gruppo musicale canadese